

Musica 
 Stasi – album dei Camera 66 del 2015

Persone 
 Cataldo Stasi – carabiniere italiano
 Giovanni Di Stasi – politico italiano
 Maria Elena Stasi – politica e prefetto italiana
 Raffaele Stasi – militare italiano

Altro 
 Stasi – principale organizzazione di sicurezza e spionaggio della Germania Est
 Stasi (: stasis) – nella storia politica della Grecia antica, situazione di tensione tra fazioni sociali della polis, che sfociavano spesso in guerre civili o venivano risolte da processi di riforma legislativa
 Stasi termica – periodo di tempo in cui il calore non fa aumentare l'ampiezza delle oscillazioni degli atomi ma è utilizzato per spezzare i legami tra le molecole
 Stasi venosa – rallentamento della circolazione sanguigna nelle vene
 Stasi - editori napoletani

Altri progetti